Muttergestein bezeichnet
 das Ausgangsmaterial für die Bildung eines Bodens, siehe Ausgangsgestein (Boden)
 das Gestein, in dem sich Erdöl und Erdgas oder andere Bodenschätze bilden, bevor sie in die eigentliche Lagerstätte wandern bzw. dorthin transportiert werden, siehe Muttergestein (Geologie)